Lípa può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Lípa, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Lípa, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín
Lípa nad Orlicí, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové

Pagine correlate 

Česká Lípa
Krásná Lípa
Vysoká Lípa 
Lipa